Caradoc steht für:

 Name des historisch überlieferten Königs Caratacus (im keltischen Britannien) nach den Walisischen mittelalterlichen Legenden 
 eine regionale Stufe des Ordoviziums im westlichen Europa